Ehmig ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Ehmig (1874–1938), deutscher Architekt und mecklenburgischer Baubeamter
 Simone Ehmig (* 1964), deutsche Kommunikationswissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Ulrike Ehmig (* 1969), deutsche provinzialrömische Archäologin